The Lamentation of Ireland – poemat irlandzkiego poety i dramaturga Aubrey de Vere’a (1788-1846), ojca Aubreya Thomasa de Vere’a, opublikowany w tomie The Duke of Mercia: an Historical Drama. The Lamentation of Ireland, and Other Poems wydanym w Londynie w 1823. Utwór został napisany strofą siedmiowersową rymowaną ababccb.

Calm was the evening and the sky serene,
All Nature smiled upon the golden hour,
The hills of corn were clad in liveliest green,
The meads in all the pomp of vernal flower;
The soft air was so thin, so clear,
Distance was lost in that pure atmosphere,
And brighter from its grove gleam'd the remote church to Wer.

Przypisy 

Irlandzkie utwory literackie
Utwory literackie z 1823
Utwory literackie napisane strofą siedmiowersową